Рум — ярмаркове містечко і громада округу Інсбрук-Ланд у землі Тіроль, Австрія.
 Рум — адміністративно-територіальна одиниця Османської імперії.
 Рум — острів архіпелагу Внутрішні Гебриди.
 Рум — назва Риму, а потім і Римської імперії, поширена в давнину в деяких країнах Сходу.